Марк Лоллий ():
 Марк Лоллий — консул в 21 году до н. э.
 Марк Лоллий — сын Марка Лоллия, консула в 21 году до н. э.
 Марк Лоллий — консул-суффект в 31 году
 Марк Лоллий Пауллин Децим Валерий Азиатик Сатурнин — консул-суффект в 94 году и консул в 125 году